Der Flughafen Kittilä ist ein Flughafen in Finnisch-Lappland. 

Er befindet sich im hohen Norden Finnlands beim gleichnamigen Hauptort der Gemeinde Kittilä. Die Fluggesellschaften Finnair, SAS Scandinavian Airlines und Norwegian Air Shuttle unterhalten regelmäßige Flugverbindungen von Kittilä nach Helsinki, im Winterflugplan bestehen auch Linienflüge nach Turku, Tampere und Ivalo. In den Wintermonaten wird Kittilä zudem von verschiedenen Fluggesellschaften auch aus dem Ausland angeflogen, die über Kittilä Touristen in die Skiresorts Levi und Ylläs befördern. Seit Dezember 2015 bietet Lufthansa eine saisonale Verbindung zum finnischen Flughafen von München an. Die Fluggesellschaft Edelweiss Air bedient Kittilä saisonal von Zürich aus. Germania flog zwischen Winter 2017 und 2019 nonstop von Düsseldorf.

Vorfälle und Zwischenfälle
Am 27. Juli 2006 wurde ein großer Teil des Passagierterminals bei einem Großbrand zerstört, darunter auch ein Teil eines erst wenige Monate zuvor in Betrieb genommenen Erweiterungsbaus. Der Flugbetrieb musste für einige Tage eingestellt werden, für den weiteren Betrieb wurden zwei behelfsmäßige Terminals in Containern errichtet. Der Wiederaufbau des Terminals wurde Ende 2007 abgeschlossen.

Am 4. Januar 2018 starb ein Pilot der Skyline Aviation beim Walkaround um seine Gulfstream G150.

Weblinks 

 Informationen zum Flughafen auf der Seite der Flughafengesellschaft (engl.)

Einzelnachweise 

Kittila
Kittilä
Kittila